Kosturi ist der Name von

 Endri Kosturi (* 1980), italienischer Maler
 Idhomene Kosturi (1873–1943), albanischer Politiker
 Jovan Kosturi, albanischer Politiker, Führer der Nationalbewegung Rilindja
 Spiro Kosturi, albanischer Politiker
 Dhimitër Kosturi, albanischer Diplomat
 Jovan Cico Kosturi
 Ina Kosturi, Musikerin	
 Jovan Kosturi
 Gjyzepina Kosturi	(1912–1985), Lyrikerin